Дмитрий Купцов:
 Купцов, Дмитрий Александрович (1915—1997) — разведчик, Герой Советского Союза (1945).
 Купцов, Дмитрий Владимирович (род. 1982) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжках с шестом.